Замок Хантли () — шотландский замок, который расположен близ Хантли в области Абердиншир, в Шотландии.

Дункан, 2-й граф Файфа, получил усадьбу Стратбоги около 1190 года в качестве награды за служение Уильяму I в его битве против МакУильямса Морей. Вероятно, именно он построил замок на этом участке.

В 1204 году третий сын Эрла Дункана, Дэвид, унаследовал имущество его отца — крепость Стратбоги.

См. также 
 Список замков Шотландии
 Список замков Абердиншира

Примечания

Ссылки 
 Статья о замке на Undiscoveredscotland.co.uk
 Статья о замке на Electricscotland.com
 Фотографии замка на Flickr.com
 Мифы и легенды замка

Руины в Шотландии
Замки Абердиншира